Туманная:
 Туманная — река на границе Кореи и Китая, Кореи и России.
 Туманная — река в Мурманской области, приток Вороньей.